Суперкубок Туреччини з футболу 2018 — 45-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2018 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини «Акхісар Беледієспор». Основний час гри завершився з нічийним рахунком 1:1, у серії післяматчевих пенальті переміг «Акхісар Беледієспор» (5:4) та вперше в своїй історії здобув Суперкубок Туреччини.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 

 Матч на soccerway  

2018
Туреччина
Серпень 2018
2018 у турецькому спорті